Наго́рный — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Нагорный, Александр:
 Нагорный, Александр Алексеевич (1947—2020) — российский политолог и публицист.
 Нагорный, Александр Васильевич (1887—1953) — украинский советский геронтолог и физиолог, член-корреспондент АН УССР.
 Нагорный, Алексей Петрович (1922—1984) — советский писатель, сценарист.
 Нагорный, Виктор Сергеевич (1922—1964) — Герой Советского Союза.
 Нагорный, Григорий Фёдорович (1925—1963) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

 Нагорный, Евгений Олегович (род. 1972) — российский убийца.
 
 Нагорный, Игорь Михайлович (род. 1989) — украинский футболист.
 Нагорный, Климентий Григорьевич (1887—1918) — матрос, "дядька" (слуга) Цесаревича Алексея Николаевича.
 Нагорный, Кристиан (род. 1998) — молдавский футболист.
 Нагорный, Матвей Степанович (1907—1967) — полный кавалер ордена Славы.
 Нагорный, Михаил Петрович (1917—1972) — Герой Советского Союза.
 Нагорный, Никита Владимирович (род. 1997) — российский гимнаст, олимпийский чемпион.
 
 Нагорный, Семён Григорьевич (1905—1992) — советский писатель, кинодраматург, журналист.
 Нагорный, Сергей Викторович (род. 1956) — советский и украинский спортсмен (гребля на байдарках), олимпийский чемпион (1976).
 Нагорный, Тимофей Александрович (род. 1969) — украинский бизнесмен и продюсер певицы Мики Ньютон.

Топонимы

Населённые пункты 
 Нагорный — посёлок городского типа в составе города Бийск Алтайского края.
 Нагорный — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 Нагорный — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края.
 Нагорный — посёлок в Октябрьском районе Амурской области.
 Нагорный — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Нагорный — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Нагорный — хутор в Камышинском районе Волгоградской области.
 Нагорный — посёлок в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Нагорный — посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Нагорный — посёлок в Елизовском районе Камчатского края.
 Нагорный — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Нагорный — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Нагорный — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Нагорный — посёлок в Ромодановском районе Мордовии.
 Нагорный — посёлок в Городском округе Бор Нижегородской области.
 Нагорный — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Нагорный — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Нагорный — посёлок в Великолукском районе Псковской области.
 Нагорный — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Нагорный — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.
 Нагорный — посёлок в Лысогорском районе Саратовской области.
 Нагорный — посёлок в составе города Верхняя Пышма Свердловской области.
 Нагорный — посёлок в составе города Ивдель Свердловской области, упразднён в 2020 г.
 Нагорный — хутор в Грачёвском районе Ставропольского края.
 Нагорный — посёлок в Черемшанском районе Татарстана.
 Нагорный — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.
 Нагорный — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Нагорный — посёлок в Уватском районе Тюменской области.
 Нагорный — выселок в Игринском районе Удмуртии.
 Нагорный — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Нагорный — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.
 Нагорный — посёлок в Увельском районе Челябинской области.
 Нагорный — посёлок в Алатырском районе Чувашии, упразднён в 1977 году.
 Нагорный — посёлок городского типа, включён в пгт Беринговский в 2000 году, бывший Беринговский район Чукотки.
 Нагорный — посёлок городского типа в составе города Нерюнгри Якутии, упразднён в 2019 году.
 Нагорный — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

Районы и микрорайоны 
 Нагорный — район в Москве.
 Нагорный — микрорайон в Индустриальном районе Перми.
 Нагорный — микрорайон в Советском районе Нижнего Новгорода.

См. также 
 
 
 Нагорный дворец спорта профсоюзов
 Нагорный парк (Барнаул)
 Нагорный проезд
 Нагорный бульвар
 Нагорный канал
 Нагорный переулок (Липецк)
 Нагорных, Оксана Сергеевна
 Нагорный Иштан